Гарабатиљо има више значења:

 Гарабатиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гарабатиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гарабатиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гарабатиљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гарабатиљо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гарабатиљо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику